Rodrick Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rodrick Bridge (Coshocton County, Ohio), ID-Nr. 78002027
 Rodrick Bridge (Licking County, Ohio), ID-Nr. 98000442